César Albistur Villegas fue un periodista y político argentino, que ejerció como Intendente del Municipio de Morón entre 1948 y 1955 por el Partido Peronista.

Primeros años 

César Albistur Villegas nació en la localidad de Haedo el 29 de diciembre de 1910. Sus padres fueron Enrique Leandro Albistur e Isabel Villegas, y ocupó el tercer lugar de los cinco hijos del matrimonio, siendo sus hermanos: Cora, Enrique, Edith y Jorge Luis.

La rama materna de Don Albistur figura desde hace muchos años en el corazón de Morón, encontrando a su tatarabuelo, Benito de Villegas, como alcalde de la Santa Hermandad en 1806 y a su bisabuelo, Serapio del Carmen Villegas, como Juez de Paz y Presidente de la Municipalidad de Morón en 1856. Además, poseía vinculación familiar con la fundadora del Hospital de Morón y gran benefactora de nuestro distrito, la señora Ostaciana Bravo de Villegas de Lavignolle.

En 1917, comenzó el nivel primario en la escuela 6 de Ituzaingó, luego pasó a la escuela 1 de Morón y finalmente concluyó en el colegio 3, ubicado en M. Cueto entre Cabildo e Independencia, de la misma localidad.

El secundario lo desarrolló entre 1924 y 1928 en el colegio Nacional Mariano Moreno, situado en la Av. Rivadavia al 3.500 en la Capital Federal. En este momento de su vida empieza a desempeñar una marcada actividad política desde el Centro de Estudiantes.

Militancia política en el radicalismo 

Su vocación siempre fue la política, que alternó con el periodismo. Durante 1929 ingresa en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires e inicia su militancia radical en la línea “personalista” de Hipólito Yrigoyen. Luego, pasa a trabajar en las filas del Dr. Marcelo T. de Alvear, siguiendo a Don Hipólito cuando manifestó “hay que rodear a Marcelo” y de esta manera evitar la fractura partidaria. También, en esta institución conoció al notable escritor Ricardo Rojas, creador de la cátedra de literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, del cual era asesor y colaborador. También en 1929 En 1929 fundó y dirigió la Revista Selecta, y más tarde el boletín del comité Universitario Radical. 

A mediados de la década del 30, en Morón apoya al ingeniero Ernesto C. Boatti, una figura muy relevante del radicalismo bonaerense y en el distrito de Morón se producían fuertes discusiones políticas, pues el Dr. Manuel Fresco era Gobernador por el Partido Demócrata Nacional entre 1936 y 1940. Radicales y conservadores tenían su referente más importante residiendo en el Partido de Morón convirtiéndolo en un lugar de abundantes enfrenamientos por el liderazgo en la provincia de Buenos Aires.

Peronismo 

Luego de la jornada del miércoles 17 de octubre de 1945, Albistur Villegas, respalda al general Juan Domingo Perón sumándose a la UCR Junta Renovadora y acompañando al doctor Hortensio Quijano. De esta unión surgió la fórmula Perón-Quijano para las elecciones del 24 de febrero de 1946, la cual triunfa sobre el binomio Tamborini-Mosca de la Unión Democrática.

El 4 de junio de 1946 comienza la primera presidencia de Juan Domingo Perón en un marcado orden institucional. En Morón, Francisco González Rodríguez era comisionado y al año siguiente se realizaron las elecciones para el Consejo de Partido; Villegas se impone sobre el dirigente obrero Guillermo Lasciar de Haedo y se convierte en el primer Presidente del entonces Partido Único de la Revolución de Morón, que a partir de enero de 1947 se llamó Partido Peronista. Luego ganó las elecciones para intendente de Morón, en las cuales triunfó sobre el dirigente radical José Murias. Asumiendo este cargo el primero de mayo de 1948 con un equipo de gente joven, competente y honesta.

Durante su gobierno se crearon un Colegio Nacional, una Escuela Técnica, el Museo Histórico y de Artes “Gral. José de San Martín” y un teatro rodante, entre otros aportes. También encabezó las gestiones para contar con los solares destinados luego a los clubes Morón, Deportivo Morón, 77 Fútbol Club y Rugby Club Los Matreros. 

El 11 de noviembre de 1951 votan las mujeres por primera vez en la Argentina, Albistur Villegas es reelecto intendente de Morón, y en 1955 encabeza la lista de senadores provinciales por la Primera Sección Electoral, triunfando ampliamente. En Morón, es elegido intendente Eugenio Pérez Quintana, un hombre que había sido Secretario de Gobierno de Villegas, pero a los pocos meses todo terminó con la Revolución Libertadora del 16 de septiembre de ese mismo año.

Revolución Libertadora y posterioridad 

Luego del golpe de Estado, Villegas fue perseguido y debió abandonar el país para exiliarse en Chile en 1956. Su exilio culminó el 17 de mayo de 1958 cuando regresa a la Argentina. Aquí comienza una nueva etapa de su vida, pues a los pocos días, el 29 de mayo, contrae matrimonio con Marta Donadío en la iglesia de La Merced y tienen cuatro hijos: Soledad, Mirentxu, Mariano y María Marta.

También en este lapso ejerce el periodismo trabajando en los diarios “Reafirmación” y asumiendo la dirección de “La Tribuna” en 1961, y en el campo político aparece otra línea opositora a Villegas dirigida por el sindicalista Pedro de Martín.

En 1999, publica su autobiografía titulada “Actor y Testigo”, libro de consulta fundamental de la historia moronense. César Albistur Villegas muere el viernes 11 de octubre de 2002, sus restos fueron velados en el Salón Mariano Moreno del Palacio Municipal mediante un oficio religioso realizado por el entonces Obispo de Morón, Monseñor Justo Oscar Laguna.

Referencias

Véase también 
 Unión Cívica Radical Junta Renovadora
 Hortensio Quijano
 Juan Domingo Perón
 Partido Peronista

Hombres
Nacidos en Buenos Aires
Fallecidos en Buenos Aires